AEH steht für:
 Action Européenne des Handicapés
 All Electronics Hardware
 Archives of Economic History, eine englischsprachige Zeitschrift
 Ambulante Erziehungshilfe
 Aderendhülse in der Elektrotechnik
 Flughafen Abéché (IATA-Code), tschadischer Flughafen

Abkürzung